Ragnar Patrik St. Cyr, född 30 juli 1868 i Holms socken, Dalsland, död 6 januari 1953 i Åmål, var borgmästare i Åmål åren 1908–1948. St. Cyr var förutom borgmästare i Åmål, i staden också ordförande i byggnadsnämnden, vice ordförande i hälsovårdsnämnden, ordförande i lokalstyrelsen för Wermlands Enskilda bank och ombudsman i Åmåls Sparbank.

Källor
Älvsborgs läns porträttgalleri, Halmstad 1932: Svenskt porträttgalleri, sid. 192.

Åmåls borgmästare
Riddare av Vasaorden
Personer från Holms socken, Dalsland
Födda 1868
Avlidna 1953
Män